Ранчо Сан Фелипе де Хесус има више значења:

 Ранчо Сан Фелипе де Хесус (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ранчо Сан Фелипе де Хесус, Ранчо Лупита (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику